Portes ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Portes (Eure) im Département Eure
 Portes (Gard) im Département Gard

mit Namenszusatz:
 Les Portes-en-Ré im Département Charente-Maritime
 Portes-en-Valdaine im Département Drôme
 Portes-lès-Valence im Département Drôme
 Antheuil-Portes im Département Oise

Portes ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Portes (* 1961), französischer Handballspieler und -trainer
 Alejandro Portes (* 1944), kubanisch-US-amerikanischer Soziologe
 Emilio Portes Gil (1891–1978), mexikanischer Politiker, Präsident von Mexiko
 Henri Hachette des Portes (1709–1798), französischer Geistlicher, Weihbischof in Reims

Portes steht weiterhin für:
 La Chartreuse de Portes, Kloster des Kartäuserordens in der Gemeinde Bénonces im Département Ain in Frankreich.
 Portes, griechischer Name des Spiels Backgammon

Siehe auch:
 Des Portes
 Desportes
 Porte (Begriffsklärung)